Sand River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
Sand River (Oberer See, Michigan), Zufluss des Oberen Sees in Michigan
Sand River (Pike River), Fluss in Minnesota 
Sand River (South Carolina), Fluss in South Carolina 
Sand River (Oberer See, Wisconsin), Zufluss des Oberen Sees in Wisconsin 

in Kanada:
Sand River (Beaver River), Fluss in Alberta
Sand River (Fluss in Nova Scotia), Fluss in Nova Scotia
Sand River (Ontario), Zufluss des Oberen Sees in Ontario
Sand River (Kennedy Lake), Fluss auf Vancouver Island in British Columbia

in Südafrika:
 Sand River (afrikaans Sandrivier,  auch Polokwane River), Fluss in der Provinz Limpopo, siehe Sand (Limpopo)
 Sand River (afrikaans Sandrivier, auch Manyeleti River), Fluss in den Provinz Mpumalanga, siehe Sand (Sabie)
 Sand River (afrikaans Sandrivier), Fluss in der Provinz Freistaat, siehe Sand (Vet)

in Australien:
 Sand River (Prosser River), Nebenfluss des Prosser Rivers im Bundesstaat Tasmanien

Sand River ist der Name folgender Orte:
 Sand River (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Sand River (Nova Scotia), Ort in Kanada